Чедвик Трухильо (также Чад Трухильо; Chadwick A. Trujillo; род. 1973) — американский астроном.

После получения докторской степени в Гавайском университете в 2000 году Трухильо поступил в обсерваторию Джемини, где исследует пояс Койпера и внешнюю Солнечную систему, а также изучает возникновение Солнечной системы и других планетных систем. Во время поисков светлых транснептуновых объектов он стал соучастником, в том числе, открытия карликовых планет Эрида и Макемаке, а также больших астероидов Квавар, (90377) Седна, (90482) Орк и (26375) 1999 DE9.

В марте 2014 года Чедвик Трухильо и Скотт Шепард из института Карнеги в Вашингтоне объявили об открытии карликовой планеты 2012 VP113, самой далёкой в Солнечной системе.

Эпонимы 
В его честь назван астероид (12101) Трухильо.

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели ТНО
Первооткрыватели карликовых планет
Выпускники Гавайского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники физического факультета Массачусетского технологического института